Podmaniczky ist der Familienname folgender Personen:

 József Podmaniczky von Aszód und Podmanin (1756–1823), ungarischer Politiker und Kunstmäzen
 Frigyes Podmaniczky (1824–1907), ungarischer Politiker, Theaterdirektor und Schriftsteller
 Géza Podmaniczky (1839–1923), ungarischer Mäzen